Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoStella Artois Championships 2004 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Jeff Morrison (Qualificato)
 Hyung-Taik Lee (Qualificato)
 Todd Reid (Qualificato)
 Glenn Weiner (secondo turno)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Alejandro Falla (ultimo turno)

 Massimo Dell'Acqua (ultimo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Rik De Voest (ultimo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Takao Suzuki (ultimo turno)
 Gouichi Motomura (ultimo turno)

Qualificati 

 Takao Suzuki
 Jeff Morrison
 Hyung-Taik Lee
 Todd Reid

 Wesley Whitehouse
 Ian Flanagan
 Jamie Delgado

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2004